Châlons puede referirse a distintas localidades de Francia:

Châlons-en-Champagne, comuna de Marne, Champaña-Ardenas, con importante papel en la Antigüedad. Escenario de la Batalla de los Campos Cataláunicos, entre otros eventos históricos.
Châlons-sur-Vesle, ubicada en el mismo departamento que la anterior.
Châlons-du-Maine, comuna de Mayenne, Países del Loira.
Chalon, comuna francesa de Isère, Ródano-Alpes, antes conocida como Châlons.